Comillas o comilla puede referirse a:
 Agrupación por el Progreso y la Igualdad en Comillas, formación política del municipio cántabro de Comillas.
 Cementerio de Comillas, camposanto de Comillas, Cantabria, España.
 Comilla (zila), zila o distrito de Bangladés que forma parte de la división de Chittagong.
 Comillas, signo tipográfico utilizado para desmarcar niveles distintos en una oración.
 Comillas (Cantabria), municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, España.
 Comillas (Madrid), barrio perteneciente al distrito de Carabanchel, Madrid, Comunidad de Madrid, España.
 Estación de Universidad P. Comillas, estación de la línea C-4 de Cercanías Madrid, Comunidad de Madrid, España.
 Fundación Comillas, organización privada sin ánimo de lucro.
 Iglesia de San Cristóbal (Comillas), templo católico situado en el centro de la localidad cántabra de Comillas.
 Marqués de Comillas (municipio), uno de los 122 municipios del estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
 Marquesado de Comillas, título nobiliario español creado en 1878 por el rey Alfonso XII y otorgado a Antonio López y López.
 Modelo Comilla, fue un programa de desarrollo rural lanzado en 1959 por la Academia Pakistaní para el Desarrollo Rural.
 Peña Bolística Comillas, peña del bolo palma de Comillas, Cantabria, España.
 Playa de Comillas, playa situada en Comillas, Cantabria, España.
 Torre de la Vega (Comillas), torre situada en Comillas (Cantabria, España).
 Universidad Pontificia Comillas, universidad privada, católica, dirigida por la Compañía de Jesús, con sede en Madrid, España.